Кубок Югославии по футболу — национальный кубковый турнир. До второй мировой войны проводился под названиями «Кубок короля Александра» или «Кубок югославского футбольного союза». С 1947 по 1992 год проводился в Социалистической Федеративной Республике Югославия, также носил название «Кубок маршала Тито». Второй по значимости футбольный турнир страны, победитель которого принимал участие в очередном розыгрыше европейского Кубка обладателей кубков УЕФА. Проводился по олимпийской системе с выбыванием, причём сильнейшие команды югославского чемпионата начинали играть в кубке на стадии 1/16 финала. После распада Югославии турнир с таким названием проводился во времена существования Союзной Республики Югославия, с 1992 по 2001 год.

Финалы кубка КСХС (1923—1927)

Финалы кубка СФРЮ (1947—1991)

Финалы кубка Союзной Республики Югославия (1992—2002)

Достижения 
 

Футбольные соревнования в Югославии
Югославия